

Membres de la maison de Lusignan 
Geoffroy de Lusignan peut désigner quatre membres de la maison de Lusignan prénommés Geoffroy.

Branche des seigneurs de Vouvant (av. 1150-1247/48) 
La branche des Geoffroy de Lusignan, seigneurs de Vouvant, est fondée par Geoffroy  de Lusignan, fils de Hugues VIII de Lusignan et de Bougogne de Rancon. Ce « sous-lignage » s'éteint après le décès de Geoffroy II de Lusignan, seigneur de Vouvant, fils de Geoffroy .
Geoffroy  de Lusignan (av. 1150 † 1216), dit le Prud'homme, est comte de Jaffa et d'Ascalon (1191-1192), seigneur de Vouvant, de Mervent, de Moncontour et de Soubise. Il est le fils de Hugues VIII de Lusignan, seigneur de Lusignan, et de Bourgogne de Rancon, dame de Vouvant et de Lusignan.
Geoffroy II de Lusignan (v. 1195 † 1247/48), dit la Grand Dent (à partir du ), est seigneur de Vouvant, de Mervent, de Moncontour, de Soubise et de Fontenay. Il est vicomte de Châtellerault du chef de sa femme Clémence de Châtellerault entre 1223 et 1230, puis entre 1233 et 1239. Geoffroy II de Lusignan est le fils de Geoffroy  de Lusignan, seigneur de Vouvant, et de sa seconde épouse Eustachie Chabot.

Branche des seigneurs de Jarnac (v. 1223-1306) 
La branche des Geoffroy de Lusignan, seigneurs de Jarnac, est fondée par Geoffroy  de Lusignan, fils de Hugues X de Lusignan et d'Isabelle d'Angoulême. Ce « sous-lignage » s'éteint après le décès de Geoffroy II de Lusignan, seigneur de Jarnac, fils de Geoffroy .
Geoffroy  de Lusignan (v. 1223 † av. ), est seigneur de Jarnac, de Châteauneuf, de Château-Larcher, de Bois Pouvreau, de Brûlain et de Sainte-Hermine. Il est le fils de Hugues X de Lusignan et de son épouse Isabelle d'Angoulême.
Geoffroy II de Lusignan (v. 1268 † nov. 1306), dit le Jeune, est seigneur de Jarnac, de Châteauneuf et de Château-Larcher. Il est le fils de Geoffroy  de Lusignan, seigneur de Jarnac, et de sa seconde épouse Jeanne de Châtellerault.

Littérature 
Geoffroy de Lusignan peut désigner un personnage littéraire :
Geoffroy à la Grand Dent, le plus connu des fils de la fée Mélusine, fondatrice légendaire de la famille de Lusignan. Il est parfois désigné comme Geoffroy de Lusignan dans les romans de Jean d'Arras et de Coudrette. Geoffroy à la Grand Dent est une figure littéraire inspirée en partie des vies des personnages historiques Geoffroy  et Geoffroy II de Lusignan, seigneurs de Vouvant, cités précédemment.

Bibliographie

Notes et références